Те́рехова — женская форма русской фамилии . Может также быть топонимом.

Известные носительницы  Терехова, Анна Ивановна (1916—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Терехова, Анна Саввовна (род. 1967) — советская и российская актриса.
 Терехова, Вера Александровна (род. 1935) — советский и российский учёный.
 Терехова, Дарья Александровна (Сафонова; род. 1980) — российская бегунья, спринтер.
 
 Терехова, Маргарита Борисовна (род. 1942) — советская и российская актриса и режиссёр.
 
 
 Терехова, Эльвира Ивановна (1941—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Народный депутат СССР.
 Терехова, Юлия Сергеевна (Кузнецова; род. 1990) — российская легкоатлетка.

 Топоним 
 Терехова — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Терехова (Терехово) — деревня в Залесской волости Зилупского края Латвии.
 Терехова — деревня в Клинском районе Московской области.

См. также 
 Терехов
 Терехово